

Toponyme 
 Roko, une localité du Burkina Faso

Patronyme 

 Amy Roko (1992-), humoriste saoudienne ;
 Will Rokos (1965-), acteur, un scénariste et un producteur de cinéma américain.

Prénom 
 Roko Blažević, chanteur croate ayant représenté la Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2019.
 Roko Tui, président de conseil provincial des Fidji.